Фаврсков () — датская коммуна в составе области Центральная Ютландия. Площадь — 540,86 км², что составляет 1,25 % от площади Дании без Гренландии и Фарерских островов. Численность населения на 1 января 2008 года — 45604 чел. (мужчины — 22982, женщины — 22622; иностранные граждане — 1132).

История 
Коммуна была образована в 2007 году из следующих коммун:
 Хадстен (Hadsten)
 Хиннеруп (Hinnerup)
 Хаммель (Hammel)
 Ворслев (Hvorslev)
 Ланго (Langå)

Железнодорожные станции 
 Хадстен (Hadsten)
 Хиннеруп (Hinnerup)
 Ульструп (Ulstrup)

Изображения

Известные уроженцы 
 , датский политик, мэр коммуны Фаврсков.

Ссылки 
 Фаврсков на borger.dk
 Официальный сайт

Коммуны Дании